Савіньї́-ан-Сете́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Орлеана, 14 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 681,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньї-ан-Сетен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-ан-Сетен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-ан-Сетен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-ан-Сетен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер